El término Ashe o Ashé  puede referirse a:
 Arthur Ashe (1943-1993), tenista estadounidense.
 Ashé, microdistrito de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi del krai de Krasnodar de Rusia.
 Río Ashé, río de la vertiente del mar Negro de Rusia que pasa por el microdistrito anterior.
 Condado de Ashe, condado del estado de Carolina del Norte (Estados Unidos).
 Danni Ashe, estríper estadounidense.
 William Willard Ashe (1872-1932), botánico estadounidense cuya abreviatura botánica es "Ashe".
Del yoruba asé:
 Ashé, en las religiones yoruba y afroamericanas, fuerza primordial del universo o suerte de una persona.
 Ashe (cantante)
 Liak Ashe (cantante)
Cantante, compositora y modelo estadounidense.